Norwell kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Norwell, Nottinghamshire, ort i England,

USA 

 Norwell (ort), Massachusetts, Plymouth County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar